Баруткины — название населенных пунктов в России:

 Баруткины — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Баруткины — деревня в Свечинском муниципальном округе Кировской области.